Cigazure kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Cigazure (vattendrag), Makamba, 
 Cigazure (periodiskt vattendrag), 

Robotskapade Burundiförgreningar